Nevada  este un nume asociat, în general, cu statul Nevada, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. 

Totuși numele Nevada poate însemna un stat al SUA, o universitate de stat în Reno, Nevada, o cascadă, mai multe localități în Statele Unite, titlul unui roman, al unui film, etc., după cum urmează:

 Nevada, Cascada, o cascadă în () Parcul Naţional Yosemite, care se află în statul California al Statelor Unite ale Americii. 
  Nevada City, o localitate în statul California. 
  Nevada County, un comitat al statului Arkansas.  
  Nevada County, un comitat al statului California. 
  Nevada, Filmul, un film realizat în 1944, avându-l ca protagonist pe actorul Robert Mitchum. 
  Nevada, Iowa, o localitate în Statul Iowa. 
  Nevada, Missouri, o localitate în Statul Missouri. 
  Nevada, Romanul, numele unui roman de ficțiune istorică, scris de Clint McCullough, despre Statul Nevada. 
  Nevada, Statul, devenit la 31 octombrie 1864 cel de-al 36-lea stat al Statelor Unite ale Americii, supranumit The Silver State. 
  Nevada, Teritoriul, fost teritoriu istoric, organizat, al Statelor Unite ale Americii între 1861 și 1864. 
  Nevada, Universitatea, universitate publică (de stat) ce se găsește în orașul Reno, Statul Nevada. 
  Nevada, USS, mai multe vase de luptă al Marinei SUA.